

Codici 
 WIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wairpa (Nuova Zelanda)
 wir – codice ISO 639-3 della lingua wiraféd

Altro 
 Banca WIR  – valuta complementare della Svizzera
 Wir - Gruppo musicale tedesco degli anni '70